

Communes 

 Martres : commune française, située dans le département de la Gironde
 Martres-Tolosane : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne 
 Martres-de-Rivière : commune française, située dans le département de la Haute-Garonne
 Martres-sur-Morge : commune française, située dans le département du Puy-de-Dôme

Voir aussi 

  : page d’homonymie
  : page d’homonymie
  : page d’homonymie
  : page d’homonymie